Dania:
 Elling – miejscowość w gminie Frederikshavn
 Elling – miejscowość w gminie Horsens

Osoby:
 Alwin Elling – niemiecki reżyser
 Kurt Elling – amerykański wokalista jazzowy

Inne:
 Elling – film norweski

Zobacz też:
 Ellingen